Rudolf Seitz kan syfta på bland andra:

* Rudolf von Seitz (1842–1910), tysk målare och illustratör
 Rudolf Seitz (1934–2001), tysk konstpedagog